Xuanwu kan syfta på

 Xuanwu, Peking – ett före detta distrikt i Peking
 Xuanwu, Nanjing – ett distrikt i Nanjing
 Xuanwu (sjö) – en sjö i Nanjing
 Xuanwu (socken i Kina)